Павлюково — название населённых пунктов в России:

 Павлюково — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Павлюково — деревня в Конаковском районе Тверской области.